, littéralement payer (en espèces) et emporter, peut désigner :
 Le libre-service de gros, une modalité logistique d’achat et de livraison de marchandises.
 La clause , paire de dispositions juridiques adoptées par les États-Unis à la fin des années 1930 et encadrant la vente d’armes à des pays tiers dans le contexte de la politique isolationniste conduite à cette époque.
 Cash and carry, un film réalisé par Del Lord en .